Ветвле́ниеː

 Ветвление побегов — в ботанике процесс увеличения числа побегов у растений за счёт разделения апекса или образования боковых побегов, в результате чего формируется побеговая система.

 Оператор ветвления — оператор, конструкция языка программирования, обеспечивающая выполнение определённой команды (набора команд) только при условии истинности некоторого логического выражения, либо выполнение одной из нескольких команд (наборов команд) в зависимости от значения некоторого выражения.

 Точка ветвления — в комплексном анализе разновидность особой точки для голоморфной функции, в которой происходит переход на другую ветвь.